asteryzm w astronomii – układ gwiazd niebędący oficjalnym gwiazdozbiorem
 asteryzm w mineralogii – zjawisko optyczne powodujące powstanie smug światła w kształcie gwiazdy
 asteryzm w typografii (⁂)